Компане́ец — фамилия, распространённая среди евреев и украинцев.

Известные носители 
 Компанеец, Абе (Аба Гирш-Лейбович Компанеец, 1870—?) — актёр, драматург и антрепренёр еврейского театра на идише в России, Польше и Латвии, отец актрисы Бетти Компанеец-Рабинович (1900—?), муж актрисы Леи Компанеец (урождённой Гершанович).
 Компанеец, Александр Соломонович (1914—1974) — советский физик-теоретик, сын С. М. Компанейца.
 Компанеец, Виктор Павлович (род. 1937) — советский легкоатлет, метатель диска.
  (Гирш Ицкович, 1881—1959) — композитор и дирижёр, профессор Киевской консерватории.
 Компанеец, Екатерина Александровна (Катя Компанеец, род. 1946) — советская и американская художница, писатель, дочь А. С. Компанейца. 
 Компанеец, Елена Соломоновна (1898—1984) — советский правовед-цивилист, автор трудов по кредитованию, сестра А. С. Компанейца.
 Компанеец, Жак (Яков, 1906—1956) — французский сценарист.
 Компанеец, Зиновий Львович (1902—1987) — советский пианист и композитор, брат Д. Л. Львова-Компанейца.
 Компанеец, Нина (1937—2015) — французская сценаристка, режиссёр, монтажёр, актриса, дочь Ж. Компанейца.
 Компанеец, Соломон Маркович (1872—1941) — российский и советский учёный в области медицины, отоларинголог. 
 Компанеец, Фёдор Григорьевич (1918—1976) — советский фельдшер, участник Второй мировой войны. Герой Советского Союза (1945).

Двойные фамилии 
 Львов-Компанеец, Давид Львович (также Лев-Компанеец, настоящая фамилия Компанеец; 1918—2002) — советский композитор.

См. также 
 Решение Зельдовича-Компанейца-Баренблатта
 Уравнение Компанейца
 Компаниец
 Компания
 Компанеевка

Примечания